Све́чка — то же самое, что и свеча.

 Свечка, Леонтий Назарович (ум. 1699) — лубенский полковник Войска Запорожского.

Художественные произведения 
 «Свечка» — роман Валерия Залотухи.
 «Свечка, яркая как солнце» — художественный фильм. По мотивам детских рассказов Вии Упмале.

Другое 
 Свечка — фигура высшего пилотажа. 
 Свечка — просторечное название одноподъездного многоэтажного дома высотой, как правило, от 9 до 16—17 этажей.
 Свечка — в акробатике стойка на плечах или руках с вытянутыми вверх и сложенными вместе ногами.

См. также